Білинська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Білинська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Білинська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район

 Білинська сільська рада — колишня сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області, увійшла до складу Оваднівської сільської громади 
 Білинська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади

Джерела 

Сайт Верховної Ради України